Центральная ТЭЦ может означать:

 Центральная ТЭЦ — ТЭЦ в г. Санкт-Петербург, ПАО «ТГК-1».
 Центральная ТЭЦ — ТЭЦ в г. Новокузнецк, Кемеровская область (бывшая ТЭЦ Новокузнецкого металлургического комбината).